Taniguchi ist der Familienname folgender Personen aus Japan:
 Akemi Taniguchi (* 1937), japanischer Nordischer Kombinierer
 Taniguchi Gessō (1774–1865), japanischer Maler
 Hiromi Taniguchi (* 1960), japanischer Langstreckenläufer
 Hiroto Taniguchi (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Hiroyuki Taniguchi (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Isao Taniguchi (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Itaru Taniguchi (* 1984), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Jirō Taniguchi (1947–2017), japanischer Mangaka
 Kaito Taniguchi (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Kei Taniguchi (Bergsteigerin) (1972–2015), japanische Bergsteigerin
 Kei Taniguchi (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Kenzō Taniguchi (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Taniguchi Kinzō (* 1910), japanischer Skilangläufer
 Kōtarō Taniguchi (* 1994), japanischer Sprinter
 Taniguchi Masaharu (1893–1985), japanischer Autor und Gründer der neureligiösen Bewegung Seichō no Ie
 Masatomo Taniguchi (1946–2021), japanischer Basketballspieler
 Nobuteru Taniguchi (* 1971), japanischer Autorennfahrer
 Taniguchi Norio (1912–1999), japanischer Ingenieurwissenschaftler
 Ryōya Taniguchi (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Senkichi Taniguchi (1912–2007), japanischer Filmregisseur
 Shin’ya Taniguchi (1981–2013), japanischer Schwimmer
 Shōgo Taniguchi (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Tadatsugu Taniguchi (* 1948), japanischer Immunologe

 Tomoki Taniguchi (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Yoshio Taniguchi (* 1937), japanischer Architekt
 Taniguchi Yoshirō (1904–1979), japanischer Architekt
 Yukinori Taniguchi (* 1968), japanischer Rennfahrer
 Yukio Taniguchi (1929–2021), japanischer Germanist, Skandinavist und Europaethnologe